Annville – CDP statunitense in Kentucky
Annville – CDP e township statunitense in Pennsylvania